Il gruppo della chevkinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della chevkinite 
 Chevkinite-(Ce)
 Dingdaohengite-(Ce)
 Maoniupingite-(Ce)
 Matsubaraite
 Perrierite-(Ce)
 Perrierite-(La)
 Rengeite
 Strontiochevkinite

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Chevkinite